Taurus (lat. býk) může být:

 souhvězdí Býka, přeneseně znamení Býka
 Taurus (pohoří) v Turecku
 Montes Taurus – pohoří na Měsíci
 antické označení pro dnešní Krym
 Rutilius Taurus Aemilianus Palladius – starořímský spisovatel

 obchodní označení různých výrobků
 lokomotivy řady ES 64 firmy Siemens AG pro železnice v Německu, Rakousku, Slovinsku, Polsku, Maďarsku (MÁV, GySEV/ROeBB)
 masozpracující společnost v Rimavské Sobotě, Slovensko
 společnost zabývající se zpracováním kovů sídlící v Dolních Životicích

Externí odkazy